Herrera se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfonso L. Herrera
 Fortunato L. Herrera
 Ricardo A. Herrera
 Magdalena Pavlich Herrera